NGC 3520 — несуществующее, либо прекратившее свое существование после момента открытия небесное тело в созвездии Чаши. Открыто Фрэнком Ливенвортом в 1886 году. Кандидатами на объект, открытый Ливенвортом являются пара галактик PGC 33648 + PGC 873840, парная звезда J110423.8-175638, астеризм J110529.8-175508, NGC 3514, спиральная галактика PGC 33581. Описания и видимая величина этих объектов плохо совпадает с описанием Ливенворта.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога». Объект из каталога так и не был однозначно сопоставлен с каким-либо реальным объектом, предполагаются различные варианты. Один из них — двойная галактика PGC 33648.

Примечания 

 

3520
Чаша (созвездие)